Menschen im Hotel steht für:

 Menschen im Hotel, Roman von Vicki Baum (1929)
 Menschen im Hotel (1932), US-amerikanischer Film von Edmund Goulding
 Menschen im Hotel (1959), deutsch-französischer Film von Gottfried Reinhardt
 Menschen im Hotel (Hörspiel), Hörspiel des SWF von 1958

Siehe auch:
 Grand Hotel (Musical), Musical nach dem Roman von Vicki Baum